Aedes kan syfta på: 
Aedes – en myggart
Aedes (romersk religion) – ett latinskt ord "en byggnad där en gud håller hus"